В отборочной группе 1 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Албании, Азербайджана, Хорватии, Греции, Италии и Фарерских островов.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году